Saverio Tomasella est un psychanalyste et écrivain franco-suisse né à Saint-Cloud le .

Biographie 
Il soutient une thèse de doctorat intitulée Vers une psychanalyse de la marque et de ses expressions en 2002, dirigée par Nadine Tournois à l'université de Nice, puis une thèse en psychologie clinique, intitulée Désubjectivation, resubjectivation et résilience collective en situation de catastrophes, à l'université de Paris, dirigée par Serge Tisseron. 

En 2012, il reçoit le prix Nicolas Abraham et Maria Torok pour son ouvrage Renaître après un traumatisme.

Publications 
 Le sentiment d'abandon, Eyrolles, 2009.
 Renaître après un traumatisme, Eyrolles (2011), 2015.
 La folie cachée, Albin Michel, 2015.
 Le syndrome de Calimero, Albin Michel, 2017.  
 A fleur de peau (roman), Leduc, 2017.
 Attention cœurs fragiles, Eyrolles, 2018.
 J'aide mon enfant hypersensible à s’épanouir, Leduc, 2018.
 Derrière le mur coule une rivière (roman), Leduc, 2018.
 Ces amitiés qui nous transforment, Eyrolles, 2018.
 La subjectivité face au désastre, L'Harmattan, 2018.
 Comme un enfant (roman), Leduc, 2019.
 Ultrasensibles au travail, Eyrolles, 2019. 
La charge affective (avec Charlotte Wils), Larousse, 2020.
Faire la paix avec sa famille (avec Charlotte Wils), Larousse, 2020.
 Main dans la main vers un monde plus sensible (avec Alban Bourdy et Christine Leclerc-Sherling), Fernand Lanore, 2021.
 Lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester, Larousse, 2021.
 Osez votre singularité, Eyrolles, 2022.

Notes et références

Liens externes 
 

Psychanalyste français
Naissance en février 1966
Naissance à Saint-Cloud
Page sans Infobox SHS souhaitée
Naissance en Seine-et-Oise